Задача об освещении — вопрос Эрнста Штрауса сформулированный им в 1950-х годах.

 В плоской фигуре (комнате) с зеркальными сторонами есть точечный источник света. Верно ли что любая точка фигуры освещена?

Решения 

 Для случая комнаты с гладкой границей ответ отрицательный;
 Более того можно построить пример комнаты неосвещаемой полностью из любой её точки; пример с двумя дугами эллипсов показан на рисунке. Этот пример был построен Роджером Пенроузом в 1958 году и переоткрыт Виктором Кли в 1979.

 Пример многоугольной комнаты, построенный Джорджем Токарским в 1995 году, имеет точку куда свет не доходит, при этом считается, что углы комнаты поглощают свет.
 
 Подобный пример построен им же в размерности 3.
 Позже Д. Кастро построил пример с меньшим числом сторон.
 

 Источником света в многоугольной комнате с рациональными (в градусах) углами будет освещать всю комнату, за возможным исключением конечного числа точек.

Примечания 

Математические задачи
Комбинаторная геометрия